Азовское казачье войско — (в отличие от существовавшего с 1696 года по 1775 год Азовского казачьего полка) войсковое казачье формирование в XIX веке.

Казачье войско создано российским правительством в 1832 году из бывших запорожских казаков Задунайской Сечи, перешедших из турецкого в русское подданство. Размещалось между Бердянском и Мариуполем. В 1852—1864 годах войско частично было переселено на Кубань. В 1865 году войско было упразднено.

Возникновение 
Азовское войско возникло с переходом части задунайских запорожцев в количестве 1500 человек под предводительством кошевого атамана Осипа Гладкого в 1828 году из турецкого в русское подданство. Из перешедших казаков был сперва образован дунайский казачий полк, а по окончании турецкой войны император Николай I предоставил Гладкому выбирать свободную землю в южных пределах России. Казаки на раде решили присоединиться к черноморскому войску, но Гладкий не нашел или не захотел найти свободной земли на Кубани и привел казаков на северную сторону Азовского моря, между Бердянском и Мариуполем, в Александровском уезде Екатеринославской губернии. До 1831 года войско носило название «отдельного запорожского войска».

Азовское войско 

В 1831 году получило войско название Азовского казачьего войска, получив занятую землю, а сам Гладкий был назначен наказным атаманом этого войска. К составу войска, вследствие его малочисленности, были причислены Петровский мещанский посад, Новоспасовское селение государственных крестьян и Стародубовская станица, образованная из переселенцев Черниговской губернии. Коренные казаки населили две станицы — Никольскую и Покровскую. Часть запорожцев, недовольная Гладким, ушла обратно в Турцию. Главной службой азовских казаков стало крейсирование на военных баркасах у восточных берегов Черного моря с целью поимки турецкой контрабанды.

На 1850 год Азовское казачье войско состояло из пяти станиц : Петровская, Никольская, Новоспасовская, Петровская, Стародубовская. Численность населения душ мужского пола −4974, человека женского- 4739. Войсковая канцелярия и наказной атаман размещались в станице Петровская (он же посад Петровский).

Переселение на Кубань 
Уже в царствование Николая I правительство думало переместить азовских казаков на Кавказ, но на такое переселение согласилась тогда лишь часть войска (так называемые «Анапские поселенцы» — по району поселения в 1830-х) и переселение было отложено. Отчасти его смогли осуществить в 1852-1864 годах.

Заведовавший заселением Западного Кавказа граф Н. И. Евдокимов не нашел нужным считаться с желанием азовских казаков как в отношении места, так и способа их поселения. Казакам были отведены не те места, которые они сами выбрали (на реке Аушец), а другие — неудобные для хлебопашества. Кроме того, граф Евдокимов решил расселить их по разным местам вперемешку с другими поселенцами, прибывшими из разных мест, тогда как войско хотело сохранить своё единство. Все эти меры вызвали волнение среди казаков, которые были подавлены силой. Казаки были расселены в разных станицах Анапского округа и Закубанской области, но жалобы азовцев дошли до императора Александра II, который предписал впредь заселять их за Кубань целыми станицами. Таким порядком в 1864 году было переселено 339 семейств, на следующий год к переселению вызывались только желающие, которых нашлось лишь 1 семейство.

Упразднение 
Положением 11 октября 1865 года азовское войско было упразднено и жители его обращены в гражданское состояние. При этом еще 28 семейств бывших запорожцев, с разрешения правительства, переселились на Кубань.

Примечания

Литература 
 Большая Энциклопедія: словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания Четвертое издание под редакцией С. Н. Южакова т. 11 издатели: Библиографический Институт (Мейер) в Лейпциге и Вене — Книгоиздательское товарищество «Просвещение» отпечатано С.-Петербург 1908
 Гаденко А. П. Азовское казачье войско. — Кашира, 1912;
 Бойко А. В., Маленко Л. М. Матеріали до історії Азовського козачого війська. — Запоріжжя, 1995;
 Маленко Л. М. Азовське козацьке військо (1828—1866). — Запоріжжя, 2000.
 
 Маленко Л. Азовское казачье войсько (1828—1866). — Запорожье, 2000. — 514 с.(Электронная версия для пользования предоставлена автором). Монография 
 Д. Д.Білий. Участь Азовського козацького війська в колонізації Північно-Західного Кавказу
 Военно-статистическое обозрение Российской империи : издаваемое по высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального штаба [трудами офицеров Генерального штаба]. — СПб. : Тип. Деп. Ген.штаба, 1848—1858. — Загл. Т. 16, ч. 5 : Статистические описания губерний и областей Российской империи, по высочайшему повелению издаваемые Департаментом Генерального штаба Военного министерства.
 Т. 11, ч. 4 : Екатеринославская губерния / [по рекогносцировкам и материалам, собр. на месте, сост. Драчевский]. — 1850. — [6], 186 с., [10] л. табл. : табл. — На шмуцтит. загл.: Военно-статистическое обозрение Екатеринославской губернии.

Украинское казачество
Иррегулярные войска Российской империи
История Донецкой области
Казачьи войска